Línea 31 puede referirse a:
 Línea 31 de autobuses de Barcelona.
 Línea 31 de autobuses de Buenos Aires. 
 Línea 31 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 31 de autobuses de Madrid.
 Línea 31 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 31 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.